UKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kobe (Giappone)